Zhuchengtyrannus (însemnând „șopârlă din Zhucheng”) este un gen de dinozaur teropod care a trăit în provincia Shandong, China, în perioada Cretacicului Superior. Face parte din subfamilia tyrannosaurinae și conține doar o singură specie Zhuchengtyrannus magnus.

Descriere 

Zhuchengtyrannus a fost prima dată descris de David W. E. Hone, Kebai Wang, Corwin Sullivan, Xijin Zhao, Shuqing Chen, Dunjin Li, Shuan Ji, Qiang Ji și Xing Xu în 2011 și specia tip este Zhuchengtyrannus magnus. Numele generic este derivat din cuvântul Zhucheng, ce se referă la locul unde a fost găsit, iar tyrant se referă la faptul că face parte din familia tiranozauridelor. Numele specific magnus înseamnă „mare”, referindu-se la mărimea sa.

Clasificare 

Tyrannosauridae
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din Asia